Образний комп'ютер
 Образний комп'ютер (технології) — новітні інформаційні технології з елементами інтелекту людини, які моделюють образне сприйняття об'єктів навколишнього середовища
 Образний комп'ютер (програма) — державна цільова науково-технічна програма
 Образний комп'ютер (семінар) — міжнародний науковий семінар, науково-координуючий орган при Міжнародному Центрі

 Примітки